faza termodynamiczna (jako rozszerzenie pojęcia „stan skupienia materii”)
 faza międzymetaliczna
 faza ciekłokrystaliczna
 faza nematyczna
 faza smektyczna
 faza kolumnowa
 faza cholesterolowa

Faza jako miejsce lub etap w zdarzeniu okresowym:
 faza Księżyca
 faza w elektryczności
 faza fali 
 faza drgań
 faza rozrządu
 faza snu
 faza rozwoju grupy

Faza w rozwoju psychoseksualnym człowieka:
 faza oralna
 faza analna
 faza falliczna
 faza latencji
 faza genitalna

Faza jako skośne ścięcie:
 faza w maszynoznawstwie
 faza w budownictwie

Faza jako miejscowość:
 Faza - miasto w Kenii